Российский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Российский сельсовет — в Шипуновском районе Алтайского края.
 Российский сельсовет — в Большемуртинском районе Красноярского края.
 Российский сельсовет — в Октябрьском районе Оренбургской области.